Айи́-ле-О-Клоше́ () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия, департамент Сомма. Входил в состав округа Абвиль.

В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2009 г.):

 Айи-ле-О-Клоше (859 чел.)
 Брюкам (143 чел.)
 Бюиньи-а'Аббе (329 чел.)
 Бюссю-Бюссюель (289 чел.)
 Виллер-су-Аи (185 чел.)
 Горанфло (234 чел.)
 Домкёр (283 чел.)
 Йокур-Бюссю (213 чел.)
 Кокерель (200 чел.)
 Крамон (298 чел.)
 Кулонвилле (246 чел.)
 Лон (667 чел.)
 Мезон-Ролан (116 чел.)
 Мений-Домкёр (96 чел.)
 Муфле (89 чел.)
 Онё (367 чел.)
 Пон-Реми (1 429 чел.)
 Сен-Рикье (1 266 чел.)
 Франсьер (182 чел.)
 Эрни (206 чел.)

Экономика 

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 15,7 %
 промышленность — 9,3 %
 строительство — 10,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 27,5 %
 государственные и муниципальные службы — 36,7 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 27,0 % голосов против 26,6 % у Николя Саркози и 25,5 % у Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 51,1 % голосов (2007 г. 1 тур: Саркози — 29,3 %, Сеголен Руаяль — 23,9 %; 2 тур: Саркози — 54,1 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Сомма в 1-м туре они отдали незначительное большинство голосов — 33,6 % — кандидату Социалистической партии Паскаль Буастар, но во 2-м туре в кантоне победил кандидат правых Стефан Декайё, набравший 51,7 % голосов. На региональных выборах 2010 года в 1-м туре победил список «правых», собравший 28,7 % голосов против 26,8 % у списка социалистов и 15,7 % у Национального фронта. Во 2-м туре «левый список» с участием социалистов и «зелёных» во главе с Президентом регионального совета Пикардии Клодом Жеверком получил 44,3 % голосов, «правый» список во главе с сенатором Каролин Кайё занял второе место с 36,8 %, а Национальный фронт с 18,9 % финишировал третьим.

См. также 
 Округа департамента Сомма
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты кантональных выборов

Упразднённые кантоны департамента Сомма